Екатерина Андреевна Мефодьева (15 ноября 1908, Москва — 9 февраля 1994, там же) — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом и баскетболу (1946).

Биография 
В 1926 года начала играть в юниорском составе московской команде ССТС / СКиГ. Но в 1935 году перешла в «Динамо» (Москва).

В 1930—1950 гг. играла в баскетбол за московское «Динамо». В 1951—1952 — за БК МАИ.

Младшая сестра Надежда (1911—1992), хоккеистка с мячом, играла за «Динамо» (Москва).

Скончалась 9 февраля 1994 года в Москве. Похоронена на Преображенском кладбище.

Достижения

Хоккей с мячом 
 Обладатель Кубка СССР — 1945, 1947
 Финалист Кубка СССР — 1941, 1946
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1935 (в сборной «Динамо»)
 Чемпион Москвы — 1944, 1946
 Обладатель Кубка Москвы — 1945

Баскетбол 
 Чемпион СССР — 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1945, 1948, 1951
 Обладатель Кубка СССР — 1949

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты с мячом СССР
Баскетболисты СССР
Чемпионы СССР по баскетболу
Игроки ЖБК «Динамо» Москва
Игроки ЖБК МАИ
Похороненные на Преображенском кладбище